Тайжанов:
 Тайжанов, Ерканат Шарапатович — депутат Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
 Тайжанов, Болатхан Кульжанович